Die Scottish Football League Division Two wurde 1962/63 zum 57. Mal ausgetragen. Nach Einführung der Division One war es zudem die 57. Austragung als zweithöchste Fußball-Spielklasse der Herren in der Scottish Football League unter dem Namen Division Two. In der Saison 1962/63 traten 19 Vereine in insgesamt 36 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient. Die Meisterschaft gewann der FC St. Johnstone, der sich zusammen mit dem Zweitplatzierten FC East Stirlingshire den Aufstieg in die Division One sicherte. Torschützenkönig mit 29 Treffern wurde Allan McGraw von Greenock Morton.

Statistik

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Weblink 
 Scottish Division Two 1962/63 bei statto.com

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1962/63
1962 63